Густав Рейнгольд фон Клот (; ,  — , ) — лифляндский религиозный деятель из балтийских немцев.

Сын Бурхарда Эрнста (в некоторых источниках Бурхарда Эрика) фон Клота (1747—1801), военного русской службы, вышедшего в отставку в чине майора. Поступил сперва в военную службу, затем был практикантом в рижском суде. В 1802—1805 гг. изучал богословие в Дерптском университете. В 1805—1834 гг. пастор в Нитау. В 1834—1855 гг. генерал-суперинтендент Лифляндской губернии, вице-председатель губернской консистории.

Будучи близок к гернгутерам, выступал за повышение в жизни церкви и общества роли местного языка: как отмечал Русский биографический словарь А. А. Половцова (1897), «был одним из первых в числе местных деятелей, обратившихся к изучению латышского языка». В 1823 г. выступил инициатором создания Латышского литературного общества, опубликовал отдельной брошюрой план его учреждения и работы (). После создания Общества в 1827—1838 гг. был его первым председателем. В 1834 г. соучредитель Общества истории и древностей Остзейских губерний, в 1837—1838 гг. исполняющий обязанности его председателя. С 1853 г. почётный член Учёного эстляндского общества.

Автор ряда статей по грамматике латышского языка.

Кавалер ордена Святого Владимира IV степени (1838).

Примечания

Литература 
 Burchard von Klot-Heydenfeldt (Hrsg.): «Nichts thut aus eitler Ehre». Lebensnotizen des livländischen Generalsuperintendenten Gustav Reinhold v. Klot (1780—1855). Mit Kommentaren und ergänzenden Daten. Mare Balticum, Oranienbaum 2003, ISBN 3929081245.
 

Религиозные деятели Латвии